Pechora (Печора) puede referirse a

Lugares 
 Pechora, río que discurre por la república Komi, al noroeste de Rusia;
 Pechora, ciudad por la que pasa dicho río;
 Aeropuerto de Pechora, aeropuerto situado en las proximidades de la ciudad homónima.

Armamento 
 S-125 Péchora, sistema de misiles tierra-aire soviéticos.